NK Zrinski može značiti:

 NK Zrinski Bošnjaci
 NK Zrinski Dol
 NK Zrinski Drenje
 NK Zrinski Farkaševac
 NK Zrinski Hrvatska Kostajnica
 NK Zrinski Jurjevac Punitovački
 NK Zrinski Kijevo
 NK Zrinski Mostar
 NK Zrinski Odra Sisačka
 NK Zrinski Ozalj
 NK Zrinski Stari Grad
 NK Zrinski Tordinci
 NK Zrinski Vinogradci